Pröhle Vilmos (1871–1946) orientalista
 Pröhle Vilmos (1900–1952) író